Deiye ist der Familienname folgender Personen:

 Margo Deiye, nauruische Diplomatin
 Pyon Deiye, nauruischer Politiker